Arquillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arquillos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Arquillos (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar